VVDH steht für:
 Flughafen Dong Hoi in Vietnam (ICAO-Code)
 Verband der Vereine Deutscher Hochschüler (1926–1939), Korporationsverband deutschstämmiger Studenten in Polen; siehe Verein Deutscher Hochschüler

VVDH